UFC Fight Night: Мойкану vs. Корейский зомби (англ. UFC Fight Night: Moicano vs. The Korean Zombie, также известно как UFC Fight Night 154 и UFC на ESPN + 12) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организаций Ultimate Fighting Championship 22 июня 2019 года на спортивной арене «Bon Secours Wellness Arena» в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, США.

В главном бою вечера Чон Чхан Сон («Корейский зомби») победил Ренату «Мойкану» Карнейру техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Дерон Винн vs. Эрик Спайсли
 Выступление вечера: Чон Чхан Сон и Жаирзиньо Розенстрайк

См. также 

 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night